Пйотр Колодзєйчик - міністр національної оборони Польщі.
 Даріюш Колодзєйчик, Даріуш Колодзєйчик (; народ. 25. 05. 1962, Варшава) – польський історик-орієнталіст.